Orsay může znamenat

 Orsay - obec ve Francii 
 Musée d'Orsay - muzeum 
 Orsay (obchodní řetězec) - módní obchodní řetězec 

Wikipedie:Rozcestníky
